Budapest Open 125 2022, właśc. Budapest Ladies Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Budapest Open 125 rozgrywany w dniach 19–24 września 2022 roku w Budapeszcie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 na Węgrzech
Turnieje tenisowe w Europie
Sport w Budapeszcie
Turnieje tenisowe rozgrywane na nawierzchni ceglanej